Краснощёков — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Краснощёков, Александр Михайлович (1880—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Краснощёков, Виктор Иванович (род. 1923) — советский и российский хоровед, дирижёр, профессор Московской консерватории.
 Краснощёков, Григорий Афанасьевич (1862 — ?) — купец-мясник, депутат Государственной думы II созыва от Смоленской губернии
 
 Краснощёков, Павел Сергеевич (1935—2016) — советский и российский математик, академик РАН.
 Краснощёков, Фёдор Иванович (1710—1764) — русский военачальник, генерал-майор, сын Ивана Матвеевича, командовал донскими казаками в ходе Семилетней войны.
 Краснощёков, Юрий Иванович (1927—2011) — советский учёный-материаловед, член-корреспондент РАН.

Топоним 
 Краснощеков — хутор в Кашарском районе Ростовской области.